Родниковское сельское поселение — муниципальное образование в Кагальницком районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Жуково-Татарский.

Административное устройство 
В состав Родниковского сельского поселения входят:
 хутор Жуково-Татарский;
 хутор Камышеваха;
 хутор Красный Яр;
 хутор Раково-Таврический;
 хутор Родники.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Сайт Родниковского сельского поселения

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Кагальницкого района